Морозов Юрій Андрійович — радянський футболіст і російський футбольний тренер. Заслужений тренер СРСР (1989).
 Морозов Юрій Зіновійович — український редактор, кінознавець.
 Морозов Юрій Іванович — український фізик, гідролог, метеоролог, професор Харківського університету.
 Морозов Юрій Юрійович — російський футболіст, захисник.